Edwin de Graaf (ur. 1980) – holenderski piłkarz 
 Regnier de Graaf (1641-1673) – holenderski lekarz, anatom i fizjolog
 Thom de Graaf (ur. 1957) – holenderski polityk i samorządowiec
 Willem Eduard de Graaf (1908-?) – holenderski pilot